

Astronomia 
 8745 Delaney – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ashley Delaney – ex nuotatore australiano
 Colin Delaney – wrestler statunitense
 Damien Delaney – calciatore irlandese
 Don Delaney – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Jack Delaney – pugile canadese
 Jim Delaney – pesista statunitense 
 Jim Delaney (James Delaney) – ex tennista statunitense
 Jimmy Delaney – calciatore britannico
 Joe Delaney – giocatore di football americano statunitense
 John K. Delaney – politico statunitense
 Joseph Delaney – scrittore britannico
 Kim Delaney – attrice e produttrice televisiva statunitense di origine irlandese
 Leo Delaney – attore statunitense
 Luke Delaney – astronauta statunitense
 Malcolm Delaney – cestista statunitense
 Mark Delaney – calciatore gallese
 Pádraic Delaney – attore irlandese
 Paul Delaney – cestista statunitense
 Peter Delaney – militare statunitense
 Rob Delaney – attore, scrittore e comico statunitense
 Shelagh Delaney – drammaturga e sceneggiatrice britannica
 Thomas Delaney – calciatore danese di origine statunitense e irlandese

Pagine correlate
 James Delaney